Příjmení Maryška nosí více významných osobností a jedna významná komunita:

 Jan Maryška (1890–1976) – český učitel
 Milan Maryška (1943–2002) – český filmový dokumentarista, režisér a fotograf
 Zdeněk Maryška (* 1947) – český filmový a divadelní herec a dabér
 Maryška (komunita) - původem severočeská komunita nadšenců holdujících fantasy hokeji a kvalitnímu alkoholu složená ze 7 mužů a 1 ženy (která využívá služeb svého malého asistenta). Pravidelně se umisťují na předních příčkách hry fantasy od sazky (hokej MS, OH).